Kersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kersbach (Forchheim), Stadtteil von Forchheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Kersbach (Neunkirchen am Sand), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Gewässer:
 Kersbach (Schnaittach), linker Zufluss der Schnaittach bei Rollhofen, Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Burgstall:
 Turmhügel Kersbach, abgegangene Turmhügelburg in Kersbach, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Kirsbach